

Patronyme 

 Aimé Duval dit Père Duval (1918-1984), prêtre jésuite français, chanteur-compositeur et guitariste ; 
 Albert Duval, skipper français ;
 Alexandre Duval (1767-1842), auteur dramatique français ;
 Alexandre Duval (1847-1922), restaurateur, héritier des restaurants ou « bouillons » Duval
 Alexandre Duval-Stalla (1974-), avocat et écrivain français ; 
 Alf Duval (1941-), rameur d'aviron australien ;
 Aline Duval (1824-1903), comédienne française ; 
 
 André Duval, théologien français ;
 André Duval (1920-), écrivain et historien québécois ;
 Anjela Duval (1905-1981), poétesse bretonne ;
 Armand Duval (1928-), Père blanc et écrivain religieux français ;
 Augustin Duval (1841-1923), homme d'église québécois ;
 Aurélien Duval (1988-), coureur cycliste français ; 
 Béatrice Duval, éditrice française ;
 Blaise Duval dit Duval de Hautmaret (1739-1803), général de division durant la Révolution française ;
 César Duval (1841-1910), homme politique français ;
 
 Charles François Marie Duval (1750-1829), homme politique français ; 
 Christian Duval (né en 1954), professeur de droit public français ;
 Claude Duval (1643-1670), gentleman-cambrioleur français en Angleterre ;
 Clément Duval (1850-1935), anarchiste illégaliste français ;
 Clovis Duval (1882-1951), poète québécois ;
 Colette Duval (1930-1988), parachutiste et mannequin française ;
 Constant Duval de Beaulieu (1751-1828), homme politique néerlandais ;
 Cyrille Duval, homme d'affaires français ;
 Damon Duval (1980-), joueur américain de football américain ;
 Daniel Duval (1944-2013), acteur français ; 
 David Duval (1971-), golfeur professionnel américain ;
 Denise Duval (1921-2016), soprano française ; 
 Edmond Duval (1809-1873), musicologue belge ;
 Édouard Duval de Beaulieu (1789-1873), général belge ;
 Edouard Duval-Carrié (1954-), sculpteur haïtien ;
 Elsie Duval (1892-1919), suffragette britannique ;
 Émile Duval (1911-1970), résistant français ;
 Émile-Joseph Duval (1864-1918), journaliste français ;
 Émile-Victor Duval (1840-1871), communard français ; 
 Eugénie Duval (1993-), coureuse cycliste française ;
 Ferdinand Duval (1827-1896), avocat et préfet français ;
  
 François-Raymond Duval (1756-1832), militaire français ;
 Frank Duval (1940-), compositeur, chanteur et arrangeur allemand ;
 Fred Duval (1965-), scénariste français de bandes dessinées ;
 Funda Duval, actrice américaine ;
  ; 
 Gaëtan Duval (1930-1996), personnalité politique mauricienne ;
 
 Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques ;
 Guillaume Le Gris-Duval (1767-1803), officier chouan français ;
 Henri Duval (1874-1953), acteur français ; 
 Henri Auguste Duval (1777-1814), médecin et botaniste français ;
 Hervé Thiry-Duval, conteur français ; 
 Jacqueline Raoul-Duval, éditrice et femme de lettres française ;
 Jacques Duval (1934-), pilote automobile et journaliste québécois ;
 Jacques Duval d'Eprémesnil (1827-1891), personnalité française d'Antibes ;
 Jacques Étienne Duval (1705-1742), moine bénédictin français de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés ; 
 Jacques-Henri Duval (1919-1974), comédien français ;
 James Duval (1972-), acteur et musicien américain ;
 Jean Duval (1597-1669), évêque et orientaliste français ;
 Jean Brisson-Duval (1931-1999), artiste-peintre français ;
 Jean-Baptiste Théodore Duval (1824-1897), évêque français ; 
 Jean-Charles Duval (1880-1963), peintre français ;
 Jean-François Duval (1947-), écrivain et journaliste suisse ;
 Jean-François Duval (?-), peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée français ;
 Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil (1745-1794), magistrat et pamphlétaire français ;
 Jean-Philippe Duval (1968-), réalisateur et scénariste québécois ;
  ;
 Jean-Yves Duval, journaliste français ;
  ;
 John Crittenden Duval (1816-1897), écrivain américain ;
 Joseph Duval (1928-2009), archevêque français ;
 Joseph Duval-Jouve (1810-1883), botaniste et agrostologue français ; 
 Jules Duval (1813-1870), avocat, économiste et journaliste français ;
 Julie Duval (1987-), joueuse française de rugby à XV ; 
 Julien Duval (1990-), coureur cycliste français ; 
 Karim Duval (1981-), humoriste franco-sino-marocain ;
 Léon-Étienne Duval (1903-1996), ecclésiastique français, cardinal-archevêque d’Alger ;
 Léonard Duval (1768-1798), ingénieur des Pont et Chaussées français ;
 Lionel Duval (1933-2016), journaliste sportif québécois ;
 Loïc Duval (1982-), pilote automobile français ; 
 Louis Duval (1840-1917), bibliothécaire et archiviste français ;
 Madame Duval, joueuse d'échecs française ;
 Marc Duval (1903-1987), prêtre spiritain français ;
 Marie Duval (1847-1890), caricaturiste française ;
 Marie Charles Duval (1869-1958), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Mariette Duval (1927-2004), actrice québécoise ;
 Marin Duval (1625-1699), huguenot français, un des premiers émigrés américains ;
 Martin Duval (1971-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Mathias-Marie Duval (1844-1907), professeur français d'anatomie et d'histologie ;
 Maurice Duval (1946-), ethnologue français ;
 Michel Duval (1926-2008), homme politique français ;
 Monique Duval (1924-2014), journaliste québécoise
 Nicolas Duval (1635-†?), maître écrivain et graveur français ;
 Nicolas Claude Duval-le-Roy (1739-1810), mathématicien et hydrographe français ;
 Nicolas II Duval, maître écrivain français ;
 Nicole Duval (†1477/1478), maître maçon, maître d'œuvre et entrepreneur français ;
 Nicole Duval Hesler (1945-), juriste québécoise et juge en chef du Québec ;
 Noël Duval (1929-2018), historien, archéologue et épigraphiste français ;
 Norma Duval (1956-), vedette de cabaret espagnol ;
 Paul-Marie Duval (1992-1997), historien français, spécialiste de la Gaule ;
 Paulette Duval, actrice française ;
 
 Raoul Duval (1807-1893), magistrat et homme politique français ;
 Raymond Duval (1894-1955), général français ; 
 Rémy Duval (1907-1984), photographe, puis peintre français ;
 Robert Duval (av.1510-ap.1584), humaniste et alchimiste français ;
 Roland Duval (1933-2018), scénariste et critique français ;
 Rubens Duval (1839-1911), orientaliste français ;
 Stéphane Duval (1970-), dessinateur français de bandes dessinées ; 
 Sunny Duval, musicien québécois ;
 Thibaut Duval (1979-), athlète belge, spécialiste de saut à la perche ;
 Tristan Duval, chef d'entreprise français ;
 Valentin Jamerey-Duval (1695-1775), antiquaire français ;
 Valérie Duval-Poujol, théologienne française du  ;
 Victoria Duval (1995-), joueuse haïtienne de tennis ;
 Xavier Barsalou-Duval (1988-), homme politique québécois ;
 Xavier-Luc Duval (1958-), homme politique mauricien ;
 William Pope Duval (1784-1854), juriste et homme politique américain ;
 Yves Duval (1934-2009), scénariste belge de bandes dessinées ;
 Yves-Marie Duval (1934-2007), latiniste et théologien français ;
 Yvette Duval (1931-2006) une historienne ;
 Yvon Duval, joueur belge champion de Scrabble.

Familles 

 
 , famille d'artistes bretons
 Famille Raoul-Duval, famille française du Havre d'entrepreneurs en import-export

Autres personnalités 

 Abbé Duval-Pyrau (1737-1800), ecclésiastique belge

Prénom 
 Duval Goicoechea, arbitre argentin de football

Pseudonyme 

 Hugo Duval (1928-2003), chanteur de tango argentin.
 Caillot-Duval, pseudonyme collectif

Fiction 

 Charlène Duval, personnage de théâtre et de music-hall 
 Hector Duval, personnage du Petit Nicolas

Toponymes

Duval Street, rue principale de Key West en Floride

Rue Ferdinand-Duval, rue du  
 Rue Jobbé-Duval, rue du 
 Rue Maurice-Duval, rue du Centre-ville de Nantes

Lac Duval, plan d'eau du Lac-Nilgaut dans la région des Outaouais
 Rivière Duval, affluent de la rivière Bonaventure dans la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Duval, village situé au Saskatchewan ;

Titres 

 Duval et Moretti, série télévisée française
 Les Héritiers Duval série télévisée québécoise
 La Dormeuse Duval, film français
 Le Sâr Rabindranath Duval, sketchs comiques français de Francis Blanche et Pierre Dac
 Marion Duval, série de bandes dessinées françaises

Entreprises 
 Aubert et Duval, filiale du groupe minier français Eramet
 Champagne Duval-Leroy, maison de champagne
 Corps de Schiller Duval, structure cellulaire 
 Cossé-Duval, ancienne entreprise française de raffinerie de sucre
 Saunier Duval, entreprise de chauffage et chauffe-eau française
 Trophée Duval-Leroy, concours de sommellerie français
 Usine Claude-et-Duval, bonneterie française conçue par Le Corbusier

Voir aussi